Het ATP-toernooi van Brasilia 1991 (officieel: Philips Open) werd van 9 tot en met 15 september gespeeld in de Braziliaanse stad Brasilia. De wedstrijden werden gespeeld op tapijtbanen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Brasilia
ATP-toernooi van Brasilia